Chapaievka puede referirse a:
 Chapaievka (consejo de la aldea Chapayevsk), localidad del Raión de Kotovsk en el Óblast de Odesa de Ucrania.
 Chapaievka (consejo de la aldea Kuialnyk), localidad del Raión de Kotovsk en el Óblast de Odesa de Ucrania.